Stati Uniti d'America
Livermore – città della Contea di Alameda, California
Livermore – città della Contea di Humboldt, Iowa
Livermore – città della Contea di McLean, Kentucky
Livermore – città della Contea di Androscoggin, Maine
Livermore – città della Contea di Grafton, New Hampshire